Caccia al ladro – film del 1955 di Hitchcock
Caccia al ladro – serie televisiva del 2019
Caccia al ladro – romanzo del 1951 di David Dodge